Chi non cerca... trova (Free and Easy) – film del 1930 diretto da Edward Sedgwick
Free and Easy – film del 1941 diretto da George Sidney e, non accreditato, Edward Buzzell
Free and Easy – film documentario del 1967 diretto da Jim Freeman e Greg MacGillivray
Free and Easy – film del 2017 diretto da Jun Geng